Ponderosa – fikcyjne ranczo z serialu Bonanza
 Ponderosa – amerykański westernowy serial familijny
 Ponderosa – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia
 Ponderosa – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk